Go_A () — украинская электрофолк-группа. Представители Украины на «Евровидении-2021». Заняли 5-ое место в финале конкурса с песней «Шум». Первоначально должны были представлять Украину на «Евровидении-2020» с песней «Соловей» в первом полуфинале конкурса 12 мая 2020 года, но конкурс был отменён из-за угрозы пандемии COVID-19.

История 
Впервые идея создания группы, которая бы совмещала современную электронную музыку с этническими мотивами, возникла у Тараса Шевченко в 2011 году, но ему было сложно найти единомышленников. Поэтому первые попытки у Шевченко были дома на ноутбуке, а с живыми музыкантами работа началась уже в конце 2012 года. Тогда и появилась первая песня «Коляда».

В ноябре 2016 года вышел дебютный альбом группы «Иди на звук», изданный на лейбле «Moon Records». В том же году Go_A одержали победу в конкурсе «The Best Track in Ukraine», а песня «Веснянка» попала на волны «Kiss FM», где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде «10 Dance», в результате группа была номинирована титулом «Kiss FM Открытие года».

В начале 2017 года Go_A записали рождественский сингл «Щедрый вечер» с Катей Chilly. В том же году группа принимала участие в телевизионном концерте «Фолк-music» на телеканале UA: Первый, где состоялось знакомство с фольклорным ансамблем «Древо» из Крячковки. В сотрудничестве с которым была записана песня «У реки, у брода».

Весной 2019 года сингл «Веснянка» попал в топ 10 iTunes Dance chart в Словакии.

Национальный отбор на «Евровидение-2020» 
20 января 2020 года стало известно, что «Go_A» примет участие в национальном отборе на песенный конкурс «Евровидение-2020». По результатам жеребьёвки группа выступила в первом полуфинале национального отбора, который состоялся 8 февраля, и вышли в финал. 22 февраля в финале нацотбора группа заняла первое место, получив наивысшее количество баллов по результатам голосования как от судей, так и от зрителей. Таким образом, группа представила бы Украину на конкурсе в Роттердаме, Нидерланды.

18 марта Европейский вещательный союз официально отменил конкурс из-за пандемии COVID-19. Через несколько часов после отмены конкурса, НСТУ объявил, что «Go_A» представят Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2021».

Поддержка Украины 
В 2022 году «Go_A» выпустил новую песню «Kalyna». Все полученные доходы от релиза сингла на стриминговых сервисах группа направит в помощь пострадавшим от российского вторжения украинцам.

Состав группы 
Группу основал Тарас Шевченко. С начала создания состав группы менялся 14 раз. Музыканты Go_A происходят из разных краёв Украины: Катерина Павленко — Нежин, Тарас Шевченко — Киев, Игорь Диденчук — Луцк, Иван Григоряк — Буковина.

Все, кроме Диденчука, ранее играли тяжёлый рок. Катерина Павленко работает также руководителем хора ветеранов, а Шевченко был в рэп-группе, Диденчук играет более чем на 30 музыкальных инструментах.

Музыкальный стиль и влияние 
Группа объединяет украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.

Новые релизы группы объединяли инструменты из разных уголков планеты, миксуя электронную музыку со звуками свирели, австралийского диджериду и африканских барабанов.

Участие в фестивалях 
Участники «Atlas Weekend 2021», «Jazz Koktebel», «Ше. Fest», «Країна Мрій», «ГогольFest», «Vedalife», «Трипольский круг», «ART-Пикник Славы Фроловой», «Polyana Music Festival», «Kyiv Open Air», «Белые ночи vol2», «Древний Меджибож» (2015), «Голосеевский тайник» (2016), и фестивалей в Израиле, Польше, Беларуси.

Примечания 

Представители Украины на «Евровидении»
Рок-группы Украины
Фолк-группы Украины
Музыкальные коллективы Украины
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году
Участники «Евровидения-2020»
Участники «Евровидения-2021»